Plaza de España (Sevilla)
 Plaza de España (Madrid)
 Plaça d'Espanya (Barcelona)